Coburg oder Cobourg steht für:

 den nach der bayerischen Stadt benannten ICE-Triebzug der Baureihe 411 der Deutschen Bahn 
 einen Airbus A321 der Lufthansa
 Operation Coburg, eine militärische Operation im Vietnamkrieg
 Coburg (A 1412), ein Versorger der Lüneburg-Klasse
 Coburg (Schiff, 1950), ein Frachtschiff der Hapag 

Geografische Objekte:
 Coburg, eine Stadt in Bayern
 den Landkreis Coburg
 den ehemaligen Freistaat Coburg
 Coburg (Victoria), ein Stadtteil der australischen Stadt Melbourne
 City of Coburg, ein ehemaliges Verwaltungsgebiet in Melbourne, 1994 aufgegangen in Moreland City
 Cobourg Peninsula, Halbinsel im Norden Australiens
 Cobourg, eine kanadische Stadt am Ontariosee 
 Coburg (Insel), Insel in der Baffin Bay, Kanada
 Coburg (Indiana), ein Dorf in Indiana, Vereinigte Staaten
 Coburg (Iowa), ein Dorf in Iowa, Vereinigte Staaten
 Coburg (Kentucky), ein Dorf in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Coburg (Oregon), ein Dorf in Oregon, Vereinigte Staaten

Coburg ist der Nachname folgender Personen:
 Coburg (Adelsgeschlecht) (Freiherrn von Coburg), Reichsadelsfamilie seit 1800, illegitime Abkömmlinge von Ludwig Karl Friedrich von Sachsen-Coburg-Saalfeld, Sohn von Ernst Friedrich (Sachsen-Coburg-Saalfeld)
 Clara Möller-Coburg (1869–1918), deutsche Kunstgewerblerin und Grafikerin
 Emil von Coburg (1779–1827), sächsisch-coburgischer Geheimer Rat und Oberstallmeister sowie Landesregierungspräsident im Fürstentum Lichtenberg
 Oswald von Coburg (1822–1904), österreichisch-ungarischer Generalmajor

Siehe auch:
 Koburg
 Goburg
 Burg Coburg
 Meister der Coburger Rundblätter
 Gruss an Coburg
 HUK-Coburg (Versicherungskonzern)
 Palais Coburg, ein 1845 fertiggestelltes Palais in Wien
 Coburger Hütte, eine Schutzhütte der Sektion Coburg des Deutschen Alpenvereins